

Географические объекты 
 Яньшань (燕山) — горная цепь в северном Китае

Административные единицы 
 Яньшань (Цанчжоу) (盐山) — уезд городского округа Цанчжоу провинции Хэбэй (Китай)
 Яньшань (Шанжао) (铅山) — уезд городского округа Шанжао провинции Цзянси (Китай)
 Яньшань (Вэньшань) (砚山) — уезд Вэньшань-Чжуан-Мяоского автономного округа провинции Юньнань (Китай)
 Яньшань (Гуйлинь) (雁山) — район городского подчинения городского округа Гуйлинь Гуанси-Чжуанского автономного районо (Китай)